Староки́рочный переу́лок (до 1922 Ки́рочный переу́лок, Ста́рый Ки́рочный переу́лок) — переулок в бывшей Немецкой слободе, нынешнем Басманном районе Москвы. Проходит от Бауманской улицы до Лефортовской площади, нумерация домов — от Бауманской улицы. К западу от Бауманской улицы трассу Старокирочного переулка продолжает Аптекарский переулок.

Происхождение названия 

От лютеранской кирхи (кирки), церкви святых апостолов Петра и Павла. Первая, деревянная, кирха была построена офицерской общиной Немецкой слободы в 1620-е годы и снесена в 1669 году. В 1694 году на её месте была построена каменная церковь, сгоревшая в пожар 1812 года и возрождённая уже в другом месте Москвы.

В четырёхстах метрах к югу проходит Новокирочный переулок, названный по второй кирхе, лютеранской церкви св. Михаила, построенной в 1764 году и снесённой в 1928 году (современный адрес: улица Радио, 17).

Оба переулка изначально именовались просто Кирочными, затем Новым Кирочным и Старым Кирочным, а современное название приобрели в 1922 году.

История 

См. Немецкая слобода

Примечательные здания 

 № 1/47 — место, на котором стоял Басманный (Бауманский) рынок, обрушившийся 23 февраля 2006 года.
 № 3 — жилой дом 1815 года постройки.
 № 5, стр. 1—10 — комплекс зданий в собственности ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко" (бывший Московский алкалоидный завод):
 стр. 1,  — главный дом городской усадьбы XVIII—XIX веков, 
 стр. 4,  — жилой дом 1815 года постройки,
 стр. 5,  — сторожка городской усадьбы (1896, арх. Н. И. Якунин).

 № 6 (Бауманская улица 53, стр. 8, во дворе)  — «дом Анны Монс» (дом Вандергульстов). Палаты XVII века находятся во дворе бывшего военно-химического завода. Доведены пользователем, ОАО «Российские космические системы», до неудовлетворительного состояния. Рядом с «домом Анны Монс», на углу Старокирочного переулка и Немецкой (Басманной) улицы, с 1688 года находилась старейшая католическая церковь в Москве — храм святых апостолов Петра и Павла — сначала деревянная, затем каменная, которая сгорела в пожаре Москвы 1812 года, была восстановлена, а после того как в 1840-е годы община церкви в выстроила новое в Милютинском переулке, старая церковь еще долгое время находилась в ветхом и заброшенном состоянии.
 № 13/1 — Городская усадьба А. М. Нестерова (1770-е). С 1832 года здесь находилась Лефортовская полицейская часть. В настоящее время в здании располагается Институт бизнес права, факультет Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), созданный в 2014 году.
№14 — жилой многоквартирный дом; до революции в здании располагался  приют для престарелых женщин. Дом стал примечательным в 2017 году, когда по решению жильцов он был перекрашен в чёрный цвет.

Транспорт 
Станция метро Бауманская, далее автобус 440
По переулку проходит автобус 440
До 1986 года по Старокирочному переулку проходила трамвайная линия (маршруты 43, 50), которую предполагалось ликвидировать на время строительства Третьего транспортного кольца. Власти Москвы неоднократно заявляли о планах восстановления трамвайного движения по маршруту от станции метро «Бауманская» до Госпитальной площади. Восстановление должно было начаться в 2013—2014 гг., но до сих пор не реализовано

Примечания

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь. — М.: ОГИ, 2007. ISBN 5-94282-432-0

Ссылки 
 Музей истории Лефортово, официальный сайт
 Реестр памятников Москомнаследия

Переулки Москвы